Дорохи — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Красногородской волости.

География 
Расположена в центральной части района, в 4 км к востоку от районного центра, посёлка Красногородск.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 97 жителей..

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района